Birds of a Feather é um filme mudo em curta-metragem norte-americano de 1917, do gênero comédia, estrelado por Harold Lloyd.

Elenco 

Harold Lloyd - Lonesome Luke
Snub Pollard
Bebe Daniels
Gilbert Pratt
Billy Fay
Bud Jamison
Charles Stevenson (como Charles E. Stevenson)
Sammy Brooks
Dorothea Wolbert
Lottie Case
Max Hamburger
W.L. Adams
David Voorhees
Fred C. Newmeyer
Denton Vane

Filmes dos Estados Unidos de 1917
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes dirigidos por Hal Roach
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes mudos
Filmes em preto e branco